Петро́вское сельское поселение — муниципальное образование в Кондопожском районе Республики Карелия Российской Федерации. 

Административный центр — село Спасская Губа.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 13 населённых пунктов:

История 

В 1923 году Спасо-Преображенская волость Петрозаводского уезда была переименована в Петровскую в честь погибшего в 1921 году на Дону продовольственного комиссара Ивана Фёдоровича Петрова, и двух Петров Мюзиева (красноармейца) и Кирьянова (по другим данным Иякова), членов Спасогубской парторганизации, погибших в борьбе за Советскую власть уроженцев волости . Переименование произошло по ходатайству жителей волости. Центром волости было село Спасская Губа..

В 1927 году, когда Автономная Карельская ССР была вместо волостей и уездов разделена на 26 районов, был образован в том числе и Петровский район. В 1931 году районный центр из села Спасская Губа был перенесён в Гирвас. Но строительство в Кондопоге бумагоделательной фабрики внесло много поправок в возможную историю Спасской Губы. Города с названием Петровск так и не появилось. Но долгие годы посёлок оставался многолюдным поселением, центром сельскохозяйственного производства.

В 1957 году Петровский район был ликвидирован. Его территория вошла в Суоярвский и Кондопожский районы. 17 августа 1962 года Указом Президиума Верховного Совета КАССР Мунозерский сельсовет Кондопожского района был переименован в Петровский сельсовет того же района.

Петровское сельское поселение образовано законом от 1 ноября 2004 года.

В 2018 году в Петровское сельское поселение был включён посёлок Марциальные Воды как единственный населённый пункт упразднённого Курортного сельского поселения.

Известные уроженцы 
 Петров, Иван Фёдорович (комиссар) (?—1921) — большевик, продкомиссар.
 Филиппов, Василий Макарович (1921—1944) — Герой Советского Союза, родился в деревне Пижуйла.

Примечания

Ссылки 
 Карелия официальная
 Петровское сельское поселение 
 Список объектов культурного наследия на территории Петровского сельского поселения

Сельские поселения Кондопожского района Карелии